BNP Paribas Open 2019 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier Mandatory w sezonie 2019 z cyklu BNP Paribas Open rozgrywany w dniach 6–17 marca 2019 roku w Indian Wells na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 8 648 508 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
7

2019 w tenisie ziemnym
2019
2019 w Kalifornii